Dora ist ein Musikfestival in Kroatien, welches seit 1992 stattfindet. Die Durchführung war von 2012 bis 2018 unterbrochen, seit 2019 wurde es wieder aufgenommen. Seit 1993 ist es der nationale Vorentscheid Kroatiens für den Eurovision Song Contest.

Geschichte 

Das erste Festival fand bereits 1992 statt, wobei Kroatien erst 1993 beim Eurovision Song Contest debütierte. Das Festival ist benannt nach der Siegertrophäe, die eine Frau darstellt und Dora genannt wird. Es ist der kroatische Nachfolger des gesamtjugoslawischen ESC-Vorentscheids Jugovizija. Traditionell wurde das Festival jedes Jahr in Opatija abgehalten. Von 1993 bis 2011 vertrat dann der Sieger Kroatien beim Eurovision Song Contest. Von 2012 bis 2018 wurde die Produktion des Festivals pausiert, so dass auch der kroatische Vertreter für den Eurovision Song Contest seitdem intern von HRT bestimmt wurde. 2019 fand das Festival erstmals seit acht Jahren wieder statt.

Sieger

Dora 1992 
1992 war RTV Zagreb (später HRT) noch kein eigenständiges Mitglied der EBU. Daher konnte Kroatien erst 1993 am Eurovision Song Contest teilnehmen. Die erste Dora fand am 22. Februar 1992 im Studio 7 der HRT in Zagreb statt und wurde moderiert von Ksenija Urličić. Über den Sieger entschieden 16 Jurys mit je 6 Mitgliedern. Die Band Magazin, damals noch mit Leadsängerin Danijela Martinović, gewann die erste Edition der Dora.

Dora 1993 
Am 28. Februar 1993 wurde der kroatische Vertreter für den ESC in Millstreet, Irland ausgewählt. Im Kristallsaal des Hotels Kvarner in Opatija führten Sanja Doležal, Frano Lasić und Ljudevit Grgurić (genannt Grga) durch das Programm. Von 15 Liedern entschieden sich die 11 regionalen Jurys mit je sechs Mitgliedern für den Titel der Gruppe Put (Putokazi) Don’t ever cry. Der einzige jugoslawische Gewinner des ESC, die Gruppe Riva im Jahre 1989, trat als Pausenfüller auf.

Dora 1994 

Am 20. März 1994 fand die Dora 1994 wie im Vorjahr im Hotel Kvarner in Opatija statt. Auch das Votingsystem entsprach dem von 1993. Danijela Trbović, Mirko Fodor und Ljudevit Grgurić moderierten die Veranstaltung. Toni Cetinski konnte sich mit seiner Ballade „Nek’ ti bude ljubav sva“ durchsetzen.

Gewinner ab 1995 bis 2003

Dora 2004 
Die Veranstaltung im Jahr 2004 fand in Opatija statt. Das Finale des dreiteiligen Wettbewerbs (Zwei Halbfinale und Finale) fand am 14. März 2005 statt. Hier traten 12 Teilnehmer auf. Dabei gewann Ivan Mikulić mit dem Titel Daješ mi krila.

Dora 2005 
Die Veranstaltung im Jahr 2005 fand in Zagreb statt. Das Finale des dreiteiligen Wettbewerbs (Zwei Halbfinale und Finale) fand am 5. März 2005 statt. Hier traten 14 Teilnehmer auf. Dabei gewann Boris Novković mit dem Titel Vukovi Umiru Sami.

Dora 2006 

Das Finale des dreiteiligen Wettbewerbs (zwei Halbfinale und Finale) fand am 4. März 2006 statt. Dabei setzten sich die Sängerin Severina mit dem Titel Moja štikla durch. Neben dem Telefonvoting der Zuschauer wählte auch eine Jury ihre Favoriten.

Dora 2007 

Das Finale des dreiteiligen Wettbewerbs (Zwei Halbfinale und Finale) fand am 3. März 2007 statt. Dabei setzten sich die Band Dragonfly feat. Dado Topić mit dem Titel Vjerujem u ljubav durch.

Dora 2008 

Die Dora im Jahr 2008 fand wie in den Vorjahren in Opatija statt. Dabei gab es zuerst zwei Halbfinale, in denen sich die Bewerber für das Finale am 23. Februar 2008 qualifizieren mussten.
Neben den Zuschauern wählt auch eine Jury ihre Favoriten aus und vergibt Punkte. Kraljevi ulice feat. 75 cents hatten am Ende genauso viele Punkte wie die Sängerin Antonija Šola, da die Band jedoch von der Jury mehr Punkte bekam traten diese als Sieger hervor. Die Band nahm bereits 2006 und 2007 an der Dora teil, schafften es aber jeweils auf Platz 2. Beim dritten Versuch gelang es ihnen sich durchzusetzen.

Dora 2009 

Die Dora 2009, ausgetragen in Opatija, bestand aus einem Halbfinale, welches am 27. Februar 2009 stattfand und dem Finale am 28. Februar 2009. Dabei wählten die Zuschauer acht von sechzehn Teilnehmern ins Finale, die Jury lud wiederum die acht erfolgreichsten Komponisten Kroatiens ein, Beiträge einzureichen, die direkt für das Finale gesetzt waren. Am Ende der Show gab es, wie im Vorjahr, das Telefonvoting, aber auch die Punktevergabe der Jury von einem bis zu sechzehn Punkten. Am Ende setzte sich Igor Cukrov mit Lijepa Tena (deutsch: „Schöne Tena“) durch, der von den Zuschauern und von der Jury jeweils die zweithöchste Punktzahl bzw. zweitmeisten Telefonanrufe erhielt. Dabei interpretiert Cukrov gemeinsam mit Andrea Šušnjara den Song, die bereits 2004 bei der Dora teilnahm und den zweiten Platz erreichte.

Einzelnachweise

Weblinks 
 DORA online (inklusive Archiv) (kroatisch-englisch)

Musikwettbewerb
Kroatien beim Eurovision Song Contest
Erstverleihung 1992
Veranstaltung in Kroatien